Camil sau Kamil (lat. Camillus = ocrotitorul victimelor) nume de familie sau prenume masculin de origine etruscă, se poate rerferi la:

 Marcus Furius Camillus (446-365 î.H.) un om politic roman
 Al-Malik Al-Kamil, sultanul Egiptului în timpul cruciadelor
 Camille Flammarion astronom francez
 Camille Pissarro pictor francez
 Jean-Baptiste Camille Corot pictor peisagist francez
 Camil Ressu pictor român
 Camil Petrescu scriitor român, inițiator al romanului modern
 Camil Baltazar poet român evreu

 Nume derivate:
 Eusebiu Camilar scriitor și traducător român.

Ziua onomastică 
 14 iulie în amintirea lui Camillo de Lellis

Variante 
 Kamill, Camill, Camil, Camillo, Camille, Kamal, Kamel, Kemal

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine